Орден Педру I, полное название : Императорский Орден Педру Первого, Основателя Бразильской Империи -  упразднённая государственная награда Бразилии.

Орден учреждён Педру I, императором Бразильской империи, кратким  указом от 16 апреля 1826 года, и подтверждён подробным указом императора Педру II 19 октября 1842 года.

Внешний вид ордена перекликался с орденом Железной короны. 

Знак ордена представлял собой изображение дракона (щитодержателя на гербе дома Браганса, к которому принадлежали императоры Бразилии), с вензелем императора в гербовом щите на груди, окруженного лавровым венком с лентой с надписью "Основатель Бразильской Империи". Дракон опирается на корону, и увенчан второй короной.

Звезда ордена пятиконечная, с лучами, покрытыми белой эмалью, с золотыми шарами на концах, и изображением дракона в центральном медальоне.

Лента ордена зелёная; по бокам, с отступом от краёв, по одной белой полосе.

По уставу 1842 года, орден имел три класса: Большой Крест, Командор и Кавалер.

Орден был упразднён в 1890 году, вскоре после замены в Бразилии монархии на республику.

Орден считается редким. Достоверно известно пять награждённых Большим Крестом ордена:
 Франц II (I), император Австрии (1827 год — награждён ещё до разделения ордена на классы);
 Луи Орлеанский, герцог Немурский (1864 год);
 Франциск II (король Обеих Сицилий) (1866 год);
 Маршал Бразилии Луиш Алвиш ди Лима и Силва, маркиз де Кашиас (1868 год);
 Александр III, император России (27 (15 по старому стилю) сентября 1868 года).

Сегодня претендентами на престол из бразильского императорского дома орден вручается, как династическая награда.

Примечания 

Ордена Бразилии
История Бразилии